

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Orzechówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Orzechówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków

Zobacz też 
 Orzech, Orzechowo, Orzechowce, Orzechowiec, Orzechów,  Orzechówka, Orzechówko, Orzechy